Середа — день тижня між вівторком та четвергом.
 Середа — українське прізвище.

Топонім 

 Середа — село міського округу Шаховська Московської області.
 Середа — річка в Тверській області, притока Ужені.

 Середа — колишня назва села Вовче Турківського району Львівської області.

Див. також 
 Середа (прізвище)